Брадшо има више значења:
 Брадшо (Западна Вирџинија)
 Брадшо (Небраска)